In dieser Liste werden die höchsten Berge und Erhebungen Nepals auf dem Staatsgebiet von Nepal geführt, enthalten sind alle Erhebungen mit einer Schartenhöhe von mindestens 150 Metern. Die Liste ist vollständig im Bereich von 6900 bis 8848 Metern Höhe über dem Meeresspiegel.

Acht von 14 Achttausendern liegen, zumindest teilweise, in Nepal. 36 weitere Hauptgipfel erreichen eine Höhe von mehr als 7000 Metern.

Begriffe 
Als Berge gelten alle Erhebungen, die mindestens 500 Meter höher sind, als der höchste angrenzende Pass, der zum nächsthöheren Berg führt. Alle anderen Erhebungen gelten als Nebengipfel. Sie sind in dieser Liste kursiv dargestellt. Die Schartenhöhe bezeichnet die Höhendifferenz zwischen einem Berggipfel und der höchstgelegenen Einschartung. Unter einer Scharte ist ein Grateinschnitt zwischen zwei Gipfeln zu verstehen.

Legende 
 Rang: Rang, den der Gipfel unter den höchsten Bergen Nepals einnimmt, ohne Nebengipfel
 Bild: Bild des Berges
 Gipfel: Name
 Höhe: Höhe des Berges in Meter
 Gebirge/Massiv: Gebirge oder Massiv, zu dem der Berg gehört
 Nebengipfel von: Zugehöriger Hauptgipfel

Gipfel

Weitere bekannte Berge 
Im Folgenden werden weitere Berge und Erhebungen aufgeführt. Die Aufzählung ist nicht lückenlos.

Quellen 
 Eberhard Jurgalski: Liste aller Berge in Hochasien mit einer Höhe von mehr als 6750 Metern, www.8000ers.com, Stand: 22. Juli 2012 (abgerufen am 21. März 2013)
 H. Adams Carter: Classifaction of the Himalaya. In American Alpine Journal 1985, S. 109–141. (AAJO) (PDF; 4,8 MB), abgerufen am 18. Oktober 2012.

Nepal, Berge
!Nepal
!